Het seizoen 1980/81 van de Belgische Derde Klasse ging van start op 6 september 1980 en eindigde op 31 mei 1981. K. Stade Leuven won in Derde Klasse A, Witgoor Sport Dessel won in Derde Klasse B.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
 R. Union Saint-Gilloise (rechtstreeks)
 Hoeselt VV (rechtstreeks)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Vierde Klasse voor de start van het seizoen:
 RUS Tournaisienne (kampioen 4A)
 FC Testelt (kampioen 4B)
 Eendracht Gerhees Oostham (kampioen 4C)
 Wallonia Association Namur (kampioen 4D)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Tweede Klasse op het eind van het seizoen:
 K. Stade Leuven (kampioen 3A)
 Witgoor Sport Dessel (kampioen 3B)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Vierde Klasse op het eind van het seizoen:
 R. Union Saint-Gilloise (rechtstreeks uit 3A)
 RCS La Forestoise (rechtstreeks uit 3A)
 AS Eupen (rechtstreeks uit 3B)
 Patro Eisden (omkoping)

Eindstand

Derde Klasse A

Derde Klasse B

Titelwedstrijd Derde Klasse
De twee teams die kampioen werden in hun reeks, K. Stade Leuven en Witgoor Sport Dessel, speelden een heen -en terugwedstrijd om te bepalen wie de winnaar van Derde Klasse zou worden.

Ook de twee teams die tweede werden in hun reeks, KSK Roeselare en Patro Eisden, speelden een wedstrijd. De wedstrijd werden echter enkel voor de eer gespeeld aangezien geen van beide teams kon promoveren.

Testwedstrijd degradatie
De teams die voorlaatste eindigden in hun reeks, R. Union Saint-Gilloise en RFC Hannutois, speelden een wedstrijd om te bepalen wie in Derde Klasse zou blijven in geval van een extra bijkomende plaats. Door de verplichte degradatie van Patro Eisden kon RFC Hannutois het behoud afdwingen.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Derde klasse voetbal België
Belgie 3